Paniki (), der Name russischer Orte:

 Paniki (Kursk), Dorf im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Paniki (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Paniki (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan

Auch:
 Paniki (Fluss), Nebenfluss des Don in der Oblast Lipezk

Siehe auch:
 Paniqui